Adolf Edel ist der Name folgender Personen:

* Adolf Edel (Widerstandskämpfer) (1893–1945), deutscher Dachdecker und Widerstandskämpfer 
 Adolf Edel (Verleger) (vor 1899–1935), deutscher Zeitungsverleger und Heimatkundler

Siehe auch:
 Buchhandlung Dr. Adolf Edel, Buchhandlung in Dessau